

Geografia

Austria 
 Hohenzell – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Niemcy 
 Hohenzell – dzielnica Schlüchtern